Arruda puede referirse a:

 el botánico brasileño Manoel Arruda da Cámara
 la denominación de origen de vinos portugueses Arruda
 el nombre común de la planta Ruta chalepensis
 el nombre común de la planta Ruta graveolens